Ужченко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ужченко, Виктор Дмитриевич (1935—2010) — украинский лингвист, доктор филологических наук, профессор.
 Ужченко, Дмитрий Викторович (род. 1975) — украинский лингвист, кандидат филологических наук, доцент; сын В. Д. Ужченко.